Hr. Ms. O 16, een Nederlandse onderzeeboot van de O 16-klasse.
 USS O-16, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.